Verwaerde est un nom de famille flamand dérivé de "van der Waerde" relatif à la seigneurie de Waerde historiquement située dans le village de Merris en Flandre Française. En France, il est surtout présent dans le département du Nord.

Il est notamment porté par :

 Daniel Verwaerde (né en 1954), ingénieur français ;
 Yves Verwaerde (1947–2015), homme politique français.
 Stéphane Verwaerde, (né en 1957), amiral de la Marine Nationale Française

Notes et références 

Patronyme flamand